Furbach ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Furbach (1886–1957), deutscher Ministerialbeamter, Manager der deutschen Porzellanindustrie und Kommunalverwaltungsbeamter
 Ulrich Furbach (* 1948), deutscher Informatiker

Siehe auch:
 Fürbach